Mount Lebanon (Luisiana)
 Mount Lebanon (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos